Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1979 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 21 jaar. Elf landen namen deel aan dit toernooi dat van 6 augustus 1978 tot en met 25 februari 1979 werd gespeeld. Algerije werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Guinee verslagen.  

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1979. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Algerije en Guinee.

Voorronde

Eerste ronde

Algerije kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tunesië kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Ethiopië kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Algerije kwalificeert zich voor de  halve finale.

Ethiopië kwalificeert zich voor de  halve finale.

Guinee kwalificeert zich voor de  halve finale.

Nigeria kwalificeert zich voor de  halve finale.

Halve finale

Algerije kwalificeert zich voor de finale.

Guinee kwalificeert zich voor de finale.

Finale

Algerije won het toernooi doordat zij meer uitdoelpunten hadden gescoord.

Voetbal in 1978
Voetbal in 1979
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20